Division  (Alberta)
 Division  (Manitoba)